Bruno Skibbe ist der Name folgender Personen:

* Bruno Skibbe (Agrarwissenschaftler) (1893–1964), deutscher Agrarwissenschaftler
 Bruno Skibbe (Grafiker) (1906–1975), deutscher Schriftsetzer, Typograf und Grafiker